Szun Jüe (1878–1928) kínai hadúr
 Szun Jüe (1973) olimpiai ezüstérmes kínai röplabdázó
 Szun Jüe (1985) kínai kosárlabdázó, olimpikon